Förgrening kan avse:

 Förgrening – (programmering) avknoppning eller avgrening av programvaruprojekt i flera fristående projekt, se fork
 Förgrening – (programmering) ett begrepp inom versionshantering, se branch (version) 
 Förgrening — (kemi) atom där en lång kedjemolekyl har avstickare, se till exempel glykogen
 Förgrening (språk) – en språklig förgrening
 Vägförgrening - klassas enligt trafiklagstiftningen som korsning